

Economia 
Denaro  – strumento economico
Denaro  – antica moneta, dal francese denier che a sua volta deriva il suo nome dalla moneta romana denario
Denaro  – nel gergo finanziario è il miglior prezzo a cui qualcuno è disposto a comprare. Contrapposto a Lettera (finanza) (miglior offerta a cui qualcuno è disposto a vendere)

Giochi 
Denari – seme delle carte da gioco usate in varie regioni italiane

Persone 
Matteo Messina Denaro (1962)  – boss mafioso

Tessile 
Denaro o Danaro – unità di misura della titolazione, misura usata per descrivere lo "spessore"  di un filato.

Pagine correlate 
Il denaro